Sudan, država u Africi
 Sudan (regija), regija u Africi
 Južni Sudan, država u Africi